Алао Годвин Дабани (; род. 14 апреля 2004, Кадуна, Нигерия) — нигерийский футболист, нападающий клуба «Квара Юнайтед».

Карьера 
Выступал в молодёжных командах клубов «Карамон» и «АБС» (Илорин).

«Квара Юнайтед» 
В июле 2019 года стал игроком «Квара Юнайтед». Дебютировал в чемпионате Нигерии 29 декабря 2019 года в матче с «Уорри Вулвз», отличившись забитым мячом.

Ссылки

Примечания 
       
 

Футболисты Нигерии
Игроки ФК «Квара Юнайтед»